Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2006/07 enthält alle Spieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2006/07 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders war nicht begrenzt. Mit 16 eingesetzten Spielern kam Postás MATÁV Sport Egyesület aus, während Aquaprofit NK, Honvéd Budapest und Budapesti Egyetemi Atlétikai Club je 20 Spieler einsetzten.

Punktbester Spieler der Saison war mit 10 Punkten aus 11 Partien Luka Lenič (Aquaprofit NK), einen halben Punkt weniger erreichte sein Mannschaftskollege Valér Krutti.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006), ist diese Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2006; AUT = Österreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, ROM = Rumänien, SCG = Serbien und Montenegro, SLO = Slowenien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Aquaprofit NK

Csuti Antal SK Zalaegerszeg

ASE Paks

Statisztika PSC

Honvéd Budapest

Szombathelyi MÁV Haladás VSE

Postás MATÁV Sport Egyesület

Makói Spartacus Vasas Sportegyesület

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

Edelényi Városi Sportegyesület

Vasas Sport Club

Tabáni Spartacus Sportegyesület

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Schach (Ungarn)
Wikipedia:Liste
Schach 2006
Schach 2007